Roman Čechmánek (né le  à Gottwaldov en Tchécoslovaquie, aujourd'hui Zlín en République tchèque) est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace évoluant comme gardien de but.

Carrière

Carrière en club 
Roman Čechmánek a commencé sa carrière dans le club de sa ville natale, le TJ Gottwaldov, avec lequel il participe lors de la saison 1989-1990 à son premier match en élite, l'. Il n'obtient toutefois un poste de titulaire en équipe première qu'après avoir signé au HC Vsetín en 1993. Un an plus tard, il remporte son premier titre de champion de Tchéquie avec Vsetín et est élu meilleur gardien du championnat. Lors des quatre saisons suivantes, Vsetín remporte quatre autres titres de champion.

En 2000, il quitte le club après sept ans et signe avec les Flyers de Philadelphie de la Ligue nationale de hockey, qui venaient de le sélectionner à la  du repêchage d'entrée dans la LNH 2000. Čechmánek devient rapidement le gardien titulaire et manque de peu de gagner le trophée Vézina de meilleur gardien, trophée remporté par son compatriote Dominik Hašek. Il est choisi pour participer au Match des étoiles durant cette saison.

Lors de la saison 2002-2003, il remporte le trophée William-M.-Jennings, en tant que gardien de l'équipe ayant encaissé le moins de buts. Après cette saison, il signe avec les Kings de Los Angeles, puis retourne en Tchéquie, d'abord au HC Vsetín pour la saison 2004-2005 puis au HC Karlovy Vary avant de signer avec Hambourg, du championnat allemand, la . L'équipe recherchait un gardien en raison de la blessure de son titulaire. Après avoir été éliminé des séries en quart-de-finale avec Hambourg, il annonce avoir été engagé pour la saison 2006-2007 par le Linköpings HC de l'Elitserien mais finit la saison dans son pays natal pour le club de l'HC Oceláři Třinec.

Équipe nationale 
Čechmánek fait ses débuts en équipe nationale lors du championnat du monde de 1995. Il participa par la suite aux championnats du monde de 1996 (remportant la médaille d'or), 1997 (médaille de bronze), 1998 (médaille de bronze), 1999 (médaille d'or), 2000 (médaille d'or), 2004 et 2007. Il a également remporté les Jeux olympiques d'hiver de 1998 à Nagano et a participé à ceux de 2002 ainsi qu'à la Coupe du monde de hockey de 1996 et 2004.

Statistiques

En club 

|-
| 1988-1989 ||TJ Gottwaldov ||Tchécoslovaquie ||1 ||0 ||0 ||0 ||13 ||0 ||0,00 ||100 ||0 || || - || - || - || - || - || - || - || - ||
|-
| 1989-1990 ||TJ Zlín ||Tchécoslovaquie ||2 ||0 ||0 ||0 ||89 ||5 ||3,37 || ||0 || || - || - || - || - || - || - || - || - ||
|-
| 1990-1991 ||HC Dukla Jihlava ||Tchécoslovaquie ||9 || || || ||447 ||18 ||2,42 ||90,9 ||2 || || - || - || - || - || - || - || - || - ||
|-
| 1991-1992||DS Olomouc ||Tchécoslovaquie ||13 || || || ||731 ||54 ||4,43 || ||0 || || - || - || - || - || - || - || - || - ||
|-
| 1991-1992 ||AC ZPS Zlín ||Tchécoslovaquie ||2 ||0 ||1 ||0 ||67 ||8 ||7,73 || ||0 || || - || - || - || - || - || - || - || - ||
|-
| 1992-1993 || SHK Hodonin ||Tchécoslovaquie 2 || || || || || || || || || || || - || - || - || - || - || - || - || - ||
|-
| 1993-1994 ||HC Zbrojovka Vsetín ||1. liga ||41 || || || || || ||1,43 || || || || - || - || - || - || - || - || - || - ||
|-
| 1994-1995 ||HC Dadák Vsetín ||Extraliga ||41 || || || || ||98 ||2,44 || ||5 || ||11 || || ||619 ||23 ||2,.23 || ||1||
|-
| 1995-1996 ||HC Petra Vsetín ||Extraliga ||36 || || || || ||77 ||2,16 || ||4 || ||13 || || ||783 ||17 ||1,30 || ||2||
|-
| 1996-1997 ||HC Petra Vsetín ||Extraliga ||48 || || || || ||98 ||2,13 ||93,0 ||3 || ||10 || || ||602 ||11 ||1,10 || ||2||
|-
| 1997-1998 ||HC Petra Vsetín ||Extraliga ||41 || || || || ||76 ||1,98 || || || ||10 || || ||600 ||16 ||1,60|| ||1||
|-
| 1997-1998 ||HC Petra Vsetín ||EuroHL ||5 ||3 ||2 || ||307 ||12 ||2,34 ||90,3 ||1 || ||4 ||2 ||2 ||240 ||10 ||2,50 ||91,5 ||1||
|-
| 1998-1999 ||HC Slovnaft Vsetín ||Extraliga ||45 || || || || ||77 ||1,71 || ||5 || ||12 ||8 ||4 ||747 ||23 ||1,85 || ||1||
|-
| 1998-1999 ||HC Slovnaft Vsetín ||EuroHL ||2 ||0 ||2 || ||119 ||8 ||4,03 || ||0 || || - || - || - || - || - || - || - || - ||
|-
| 1999-2000 ||VHK Vsetín ||Extraliga ||37 || || || || ||88 ||2,47 ||92,4||0 || ||9 ||5 ||4 ||545 ||15 ||1,65 ||94,4 ||3||
|-
| 2000-2001 || Phantoms de Philadelphie ||LAH ||3 ||1 ||1 ||0 ||160 ||3 ||1,12 ||96,9 ||0 || || - || - || - || - || - || - || - || - ||
|-
| 2000-2001 || Flyers de Philadelphie ||LNH ||59 ||35 ||15 ||6 || ||115 ||2,01 ||92,1 ||10 || ||6 ||2 ||4 ||347 ||18 ||3,12 ||89,1 ||0||
|-
| 2001-2002 || Flyers de Philadelphie ||LNH ||46 ||24 ||13 ||6 || ||89 ||2,05 ||92,1 ||4 || ||4 ||1 ||3 ||227 ||7 ||1,85 ||93,6||1||
|-
| 2002-2003 || Flyers de Philadelphie ||LNH ||58 ||33 ||15 ||10 || ||102 ||1,83 ||92,5 ||6 || ||13 ||6 ||7 ||867 ||31 ||2,14 ||90,9 ||2||
|-
| 2003-2004 || Kings de Los Angeles ||LNH ||49 ||18 ||21 ||6 || ||113 ||2,51 ||90,6 ||5 || || - || - || - || - || - || - || - || - ||
|-
| 2004-2005 ||HC Vsetín ||Extraliga ||35 ||15 ||18 ||2 ||1974 ||88 ||2,67 ||92,2 ||3 || || - || - || - || - || - || - || - || - ||
|-
| 2005-2006 ||HC Energie Karlovy Vary ||Extraliga ||12 ||4 ||7 ||1 ||594 ||29 ||2,93 ||91,5 ||1 || || - || - || - || - || - || - || - || - ||
|-
| 2005-2006 ||Hamburg Freezers ||DEL ||27 || || || || ||66 ||2,58 ||90,9 ||3 || ||6 || || ||366 ||17 ||2,78 ||91,0 ||0||
|-
| 2006-2007 ||Linköpings HC ||Elitserien ||26 || || || || ||67 ||2,70 ||90,5 ||0 || || - || - || - || - || - || - || - || - ||
|-
| 2006-2007 ||HC Oceláři Třinec ||Extraliga ||6 ||4 ||2 ||0 ||371 ||12 ||1,94 ||94,8 ||0 || ||9 || || ||569 ||20 ||2,11 ||94,3 ||0||
|-
| 2007-2008 ||HC Oceláři Třinec ||Extraliga ||18 ||4 ||14 ||0 ||977 ||53 ||3,25 ||91,6 ||0 || || - || - || - || - || - || - || - || - ||
|-
| 2008-2009 ||HC Oceláři Třinec ||Extraliga ||34 || || || || || ||3,26 ||91,6|| || || - || - || - || - || - || - || - || - ||

|212 ||110 ||64 ||28 || ||419 ||2,08 ||91,9 ||25|| || 23 ||9 ||14 || ||56 ||2,33 ||90,9 ||3||

Au niveau international

Références 

Joueur tchécoslovaque de hockey sur glace
Joueur international tchèque de hockey sur glace
Choix de repêchage des Flyers de Philadelphie
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur des Flyers de Philadelphie
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur des Phantoms de Philadelphie
Joueur du HC Zlín
Joueur du HC Karlovy Vary
Joueur des Hamburg Freezers
Joueur du Linköpings HC
Joueur du HC Vsetín
Joueur du HC Olomouc
Joueur du HC Jihlava
Joueur du HC Oceláři Třinec
Joueur d'un Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey
Gagnant du trophée William-M.-Jennings
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1998
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Champion olympique tchèque
Champion olympique de hockey sur glace
Champion du monde de hockey sur glace
Naissance en mars 1971
Naissance à Zlín
Naissance en Tchécoslovaquie